Il toponimo Sítiny può riferirsi alle seguenti località della Repubblica Ceca:
Sítiny  – frazione di Mnichov, comune del distretto di Cheb, nella regione di Karlovy Vary
Sítiny  – frazione di Svatý Jiří, comune del distretto di Ústí nad Orlicí, nella regione di Pardubice

Curiosità 
In ceco, Sítina è il corrispondente di Juncus, genere di piante appartenente alla famiglia delle Juncaceae